Snofru-seneb ist der Name eines altägyptischen Beamten der mittleren oder späten 4. Dynastie während des Alten Reiches. Er war unter anderem Leiblicher Sohn des Königs, Sem-Priester und Grenzbeamter von Dep. Er wurde in der Steinziegel-Mastaba G 4240 in Gizeh bestattet.

Literatur 
 Michel Baud: Famille royale et pouvoir sous l’Ancien Empire égyptien. Tome 2 (= Bibliothèque d’Étude. Band 126/2). Institut Français d’Archéologie Orientale, Kairo 1999, ISBN 2-7247-0250-6, S. 572 (PDF; 16,7 MB).
 Bertha Porter, Rosalind L. B. Moss: Topographical Bibliography of Ancient Egyptian Hieroglyphic Texts, Reliefs and Paintings. III. Memphis. 2. Auflage. Oxford University Press, Oxford 1974, S. 125.

Altägyptischer Beamter (Altes Reich)
Geboren im 26. Jahrhundert v. Chr.
Gestorben im 26. Jahrhundert v. Chr.
Mann
4. Dynastie (Ägypten)